Гуры — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Гуры — деревня в Полоцком районе Витебской области.
 Гуры — деревня в Островецком районе Гродненской области.
 Гуры — деревня в Белыничском районе Могилёвской области.

Россия 
 Гуры — посёлок в Трубчевском районе Брянской области.
 Гуры — деревня в Демидовском районе Смоленской области.